O Grande Prêmio da China de 2008 foi a quarta corrida do mundial de MotoGP de 2008. Aconteceu entre os dias 2 e 4 de Maio nos 5.451 km do Shanghai International Circuit.

MotoGP

250 cc

125 cc 

 

GPs de MotoGP de 2008
2008
Desporto na China em 2008